Spanien hat erstmals an den Olympischen Sommerspielen 1900 in Paris teilgenommen. Die zweite Teilnahme erfolgte erst 1920 in Antwerpen. Die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin wurden von der republikanischen Regierung boykottiert, zudem befand sich das Land im Bürgerkrieg. Die Sommerolympiade 1956 in Melbourne wurde, aufgrund der blutigen Zerschlagung des Ungarischen Volksaufstands durch die Truppen der Sowjetunion nur wenige Wochen zuvor, ebenfalls boykottiert, allerdings hatte Spanien bereits im Juni desselben Jahres an den Reitsportwettbewerben in Stockholm teilgenommen.

Die erste Teilnahme Spaniens an Olympischen Winterspielen erfolgte 1936 in Garmisch-Partenkirchen. Seither war das Land stets vertreten.

Das Comité Olímpico Español (COE, Spanisches Olympisches Komitee) wurde 1924 gegründet und im selben Jahr ins Internationale Olympische Komitee aufgenommen.

Ausrichter 
Spanien hat bisher einmal Spiele ausgerichtet. Die Kandidatur von Barcelona für die Sommerspiele 1992 setzte sich gegen die Mitbewerber Paris, Amsterdam, Belgrad, Birmingham und Brisbane durch.

Erfolgreiche Bewerbungen 
 Barcelona 1992 (Sommer)

Gescheiterte Bewerbungen 
 Barcelona 1924 (Sommer)
 Barcelona 1936 (Sommer)
 Barcelona 1940 (Sommer)
 Madrid 1972 (Sommer)
 Granada 1976 (Winter)
 Jaca 1998 (Winter)
 Jaca 2002 (Winter)
 Sevilla 2004 (Sommer)
 Sevilla 2008 (Sommer)
 Jaca 2010 (Winter)
 Madrid 2012 (Sommer)
 Jaca 2014 (Winter)
 Madrid 2016 (Sommer)
 Madrid 2020 (Sommer)

Medaillenbilanzen

Olympische Sommerspiele 
Bei insgesamt 22 Teilnahmen an Sommerspielen konnten spanische Athleten bislang 150 Medaillen erringen; 45-mal Gold, 64-mal Silber und 41-mal Bronze. Die erste vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Medaille errangen Francisco Villota und José de Amézola, die 1900 Gold im Pelota Doppel holten. Jedoch führt das Spanische Olympische Komitee Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa mit Silber im Taubenschießen weiterhin als ersten spanischen Medaillengewinner, und beruft sich dabei auf Daten der Spanischen Olympischen Akademie. Diese unterschiedliche Sichtweise rührt daher, dass diese Spiele im Rahmen der Pariser Weltausstellung stattfanden, was zu Problemen bei der späteren Aufarbeitung der Geschehnisse und deren Einordnung in die Olympische Historie führte. Statistisch betrachtet haben diese Spiele eine offizielle Sichtweise, die des IOCs, und eine durch historische Fakten erweiterte Sichtweise, die zu zahlreichen abweichenden Veröffentlichungen geführt hat, vor allem wenn es um die Zählweise der Teilnehmer, der Nationen und der Medaillen geht.

Olympische Winterspiele 
Bei insgesamt 17 Teilnahmen an Winterspielen konnten spanische Athleten bislang zwei Medaillen erringen; 1972 in Sapporo holte Francisco Fernández Ochoa Gold im Slalom, seine jüngere Schwester Blanca Fernández Ochoa gewann 1992 in Albertville ebenfalls im Slalom die Bronzemedaille. Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City holte der in Deutschland geborene Skilangläufer Johann Mühlegg drei Goldmedaillen für Spanien. Diese wurden ihm aber nachträglich wegen Einnahme des Dopingmittels Darbepoetin α aberkannt. 2018 holte dann der Snowboardcrosser Regino Hernández Bronze.

Medaillen nach Sportart 
Die größten Erfolge spanischer Athleten bei Olympiaden brachte der Segelsport mit bislang 13 Gold-, fünf Silber- und einer Bronzemedaille. Im Radsport standen spanische Sportler insgesamt vierzehn Mal, im Kanusport und Leichtathletik zwölf Mal und in Tennis elf Mal auf dem Podest.

Medaillengewinner 
Siehe: Liste der olympischen Medaillengewinner aus Spanien

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Website des Spanischen Olympischen Komitees (spanisch)
 

Spanien
Geschichte